Nils Fröman kan syfta på:

* Nils Fröman (1816–1888), svensk ämbetsman och riksdagsman
 Nils Fröman (1874–1955), svensk väg- och vattenbyggnadsingenjör